Krarup ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Emil Krarup (1872–1909), dänischer Bauingenieur, der im Telegrafenwesen arbeitete
 Frederik Christian Krarup (1852–1931), dänischer Theologe

 Søren Krarup (* 1937), dänischer Pfarrer und Politiker
 Sophus Theodor Krarup-Smith (1834–1882), dänischer Mineraloge, Geologe, Lehrer und Inspektor von Grönland
 Ole Krarup (1935–2017), dänischer Politiker, Europaabgeordneter

Siehe auch:
 Krarupkabel, spezielle, historische Konstruktion für bespulte Fernleitungen der Nachrichtentechnik